WIFI steht für:
 Wirtschaftsförderungsinstitut, regionale Bildungseinrichtungen der Wirtschaftskammern Österreich

WiFi steht für:
 Wi-Fi, drahtlose Funkschnittstelle, Firmenkonsortium

WIFI